Јована Јеловац Цавнић (Пљевља, 31. мај 1985) српска је телевизијска, филмска, позоришна и гласовна глумица и ТВ водитељка.

Биографија 
Јована Јеловац Цавнић је рођена у Пљевљима 31. маја 1985. године као Јована Јеловац. Глуму је дипломирала на Академији уметности у Новом Саду. Ради као водитељка и гласовна глумица на Хепи ТВ. Водила је емисије Женски савети, Јутарња кафица са Паровима и јутарњи програм у појединим издањима, док тренутно води квиз Насловна страна. Такође је водила ријалити Снајке. Радила је синхронизације цртаних филмова за студије Лаудворкс, Блу хаус, Студио, Аудио визард Ем ен Ди, Голд диги нет, Ливада Београд, ТикТак аудио и Идеограм  као и за Призор и Хепи ТВ.

Филмографија 

|-
| 2010. || Плави воз || Мисица
|-
| 2010. || Теслин кабаре ||
|-
| 2012. || Плави воз (серија) || Мисица
|-
| 2014−2019. || Чађава механа || Цици
|-
| 2014. || Опозит || Цици, Мици
|-
| 2018. || Краљ Петар Први || Служавка
|-
| 2019. || Краљ Петар Први (серија) || Служавка
|-
| 2019. || Шифра Деспот || Тања
|-
| 2019. || Преживети Београд || Новинарка
|-
| 2020-2021. || Тате || Симче
|-
| 2021. || Три мушкарца и тетка || Милојка
|-
| 2022. || Мала супруга || Јелисавета
|-
| 2023. || Игра судбине || Душанка Вулић
|}

Улоге у синхронизацијама

Извори

Спољашње везе 
 
 Због Мише је постала Маша („Политика”, 14. август 2020)

Рођени 1985.
Српске глумице
Пљевљаци
Срби у Црној Гори
Бивши студенти Универзитета у Новом Саду
Српске телевизијске водитељке
Српски гласовни глумци